Locust Township,  un township du comté de Christian, dans l'Illinois.
 Locust Township,  un township du comté de Columbia, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships